Franciaország
Pruno, település Haute-Corse megyében

 Olaszország
Pruno, az Alburni-hegység egyik csúcsa Roscigno település mellett
Pruno, Cilento tájegység kis települése